Культура Папуа-Новой Гвинеи очень сложна: по оценкам, здесь насчитывается более тысячи культурных групп. Из-за этого можно найти большое разнообразие культурных выражений. Каждая группа создала свою собственную форму искусства, танцы, обычаи, музыку и т. д.

Большинство из этих групп имеют свой собственный язык, коих насчитывается около 750, и есть много случаев, когда в каждой деревне есть уникальный язык. Для пары десятков языков было создано письмо на латинской основе в 19-20 веках. Люди обычно проживают в деревнях, которые существуют благодаря сельскому хозяйству. Охота является обычным делом, а также сбор некоторых диких растений. Люди уважают тех, кто становится хорошими охотниками, рыбаками и фермерами.

Традиционные культуры 

 
На реке Сепик существует всемирно известная традиция резьбы по дереву. Эти резчики создают формы растений или животных, потому что они верят, что это их предки и потому что они чувствуют себя красивыми. Они также создают традиционные портреты черепа. Также в коллекциях музеев мира широко представлены малаганские художественные традиции Новой Ирландии.

Музыка 

Христианские миссионеры не одобряли папуасскую народную музыку на протяжении всего колониального периода истории страны. Даже после обретения независимости внешний мир мало знал о традиционных музыкальных жанрах разных народов. После 1872 года иностранцы ввели христианские гимны, включая григорианское пение. Peroveta anedia, ute и taibubu, все формы полинезийской музыки, также были представлены в этот период. Золотая лихорадка принесла приток австралийских шахтеров, которые принесли с собой орган рта.
Традиционные праздники, которые включают песни, танцы, праздники и подарки, называются пением. Яркие и красочные костюмы украшают танцоров, в то время как лидер и хор поют в шахматном порядке одну и ту же песню, производя эффект фуги. В 1993 году телевидение распространилось по всей стране, и американская популярная музыка продолжала влиять на папуасскую музыку, учитывая распространение радио со времен Второй мировой войны.

Изобразительное искусство 
Существует богатая и разнообразная традиция визуального искусства. В частности, Папуа-Новая Гвинея всемирно известна своими резными деревянными скульптурами: масками, каноэ, раскадровками. Многие из лучших коллекций хранятся в зарубежных музеях.

Примечания 

Культура Папуа — Новой Гвинеи